YO poate fi:
 Attica, unul din cele patru numere de înmatriculare auto al regiunii grecești
 Heli Air Monaco, codul IATA al companiei aeriane din Monaco
 Iugoslavia, codul OTAN al acestei țări (folosit până în 1993)

Yo poate fi:
 Yo sau Yō, prenume japonez
 Yö, formație finlandeză de muzică rock
 Yottaoctet, unitate de măsurare a informației (1024 bytes = 1 yottabyte)

yo poate fi:
 yo, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (よ în hiragana sau ヨ în katakana)
 yo, literă în alfabetul chirilic (Ё sau ё)
 Limba yoruba, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „YO” la acronymfinder.com